Семьдесят первый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 29 по 30 апреля 2006 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». 

Под общим первым номером клуб «Хьюстон Тексанс» выбрал ди-энда из университета штата Северная Каролина Марио Уильямса. Он подписал шестилетний контракт с командой ещё до начала церемонии. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 255 игроков. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал принимающий Кевин Макмэн, выбранный «Оклендом».

Организация драфта 
Церемония, ставшая 71-й в истории, состоялась в зале «Радио-сити-мьюзик-холла» в Нью-Йорке. Раунды с первого по третий были проведены 29 апреля, на следующий день клубы лиги сделали выборы в раундах с четвёртого по седьмой. На выбор в первом раунде предоставлялось 15 минут, во втором — 10 минут, с третьего по седьмой — по 5 минут. Суммарно клубы НФЛ получили 255 выборов на драфте, в том числе 32 компенсационных, распределённых с третьего по седьмой раунд.

Трансляцию двух дней драфта вёл канал ESPN, также церемония впервые была показана на принадлежавшем лиге канале NFL Network. В число экспертов во время эфира вошли бывшие тренеры Дэн Ривз и Бутч Дэвис, игроки лиги Кори Чейвос и Мухсин Мухаммад, драфт-аналитик Майк Мейок. В сети велась трансляция на Sirius NFL Radio, информация обновлялась в режиме реального времени на сайте лиги.

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта клубами было выбрано 255 игроков. Под первым номером «Хьюстон Тексанс» задрафтовали ди-энда Марио Уильямса из университета штата Северная Каролина. Контракт с клубом он подписал до начала церемонии, сумма шестилетнего соглашения составила 54 млн долларов, в том числе 26,5 млн гарантированных выплат. Уильямс стал двенадцатым ди-эндом, выбранным на драфте под общим первым номером. Главный тренер «Нью-Орлеан Сэйнтс» Шон Пейтон также заранее сообщил о планах команды выбрать раннинбека Реджи Буша.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся 13 июля 2006 года. На нём был сделан один выбор: «Цинциннати Бенгалс» отдали выбор третьего раунда за лайнбекера Ахмада Брукса из Виргинского университета.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2006 на pro-football-reference.com

НФЛ в сезоне 2006